Reichstagswahlkreis 25 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Marienwerder 3, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Düsseldorf-Ost, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Niederbayern, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933